Alexandru Golescu se poate referi la:
Alexandru C. Golescu (1818-1873), unul dintre Frații Golești
Alexandru G. Golescu (1819-1881), prim-ministru al României în anul 1870